Olaf de Noruega puede hacer referencia a:

Olaf Haraldsson Geirstadalf, rey;
Olaf I de Noruega, rey (969-1000);
Olaf II de Noruega, rey (1015-1030);
Olaf III de Noruega, rey (1067-1093);
Olaf Magnusson, rey (1103-1110);
Olaf IV de Noruega, rey (1370-1387).